Brotfabrik steht für
 Brotfabrik (Berlin), Kunst- und Kulturzentrum
 Brotfabrik Bonn, Kulturzentrum 
 Brotfabrik (Frankfurt am Main), Kulturzentrum 
 Brotfabrik (Wien), neu revitalisiertes Gebäude von Ankerbrot mit Kreativwirtschaft, Sozialem und Kultur
 Brotfabrik Overbeck, Atelier und Kulturzentrum in Duisburg

Siehe auch:
 Backstube